W Rumunii
 Ciurea – gmina w okręgu Jassy
 Ciurea – wieś w okręgu Jassy, w gminie Ciurea
 Ciurea – wieś w okręgu Neamț, w gminie Pâncești